Durchgangslager steht für:

 Durchgangslager (Kriegsgefangenenlager), eine spezielle Art von Kriegsgefangenenlagern im Zweiten Weltkrieg
 Durchgangslager (Zwangsarbeiterlager), eine Art von Lager, in dem ausländische Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Reich vom Arbeitsamt interniert und registriert wurden
 eine besondere Gattung von Konzentrationslagern, siehe Konzentrationslager#Durchgangslager
 Flüchtlingslager in den Westzonen bzw. später in der Bundesrepublik, siehe Flüchtlingslager#Deutschland